Noize MC — российский музыкант, рэпер, певец, композитор и актёр. Послужной список артиста включает победы в главных российских премиях в области популярной музыки: Rock Alternative Music Prize Первого Альтернативного музыкального телеканала A-One, «Степной волк» Артемия Троицкого, «Звуковая дорожка» «Московского комсомольца», «Чартова дюжина» «Нашего радио», равно как и номинации на премии MTV Russia, MTV Europe и Муз-ТВ. В 2010 году Noize MC получил награду «Человек дождя» радиостанции «Серебряный дождь» «за публичный протест против произвола власти».

Премии MTV

MTV Russia Music Awards 

Премия российского MTV вручалась до 2008 года. На последней по времени церемонии Noize MC был дважды номинирован.

MTV Europe Music Awards 

В 2010 году Noize MC номинирован на премию европейского MTV как лучший российский артист.

Rock Alternative Music Prize 

«Рок-альтернативная музыкальная премия» вручалась телеканалом A-One в 2005—2009 годах. На последней по времени церемонии Noize MC выиграл в номинации «Респект RUнета» и был представлен ещё в двух номинациях.

Russian Urban Music Awards 

Первое вручение независимой премии в области хип-хопа и урбан-культуры Stadium RUMA состоялось в 2012 году.

Премия «Степной волк» 

Премия «Степной волк» вручается за достижения в области независимой музыки, начиная с 2008 года, по инициативе Артемия Троицкого. На счету Noize MC две награды за лучшие тексты и по призу за лучшие песню и видеоклип.

ZD Awards 

ZD Awards («Звуковая дорожка» МК) — ежегодная премия в области популярной музыки, вручаемая газетой «Московский комсомолец».

Премия Муз-ТВ 

Премия Муз-ТВ вручается за достижения в области популярной музыки.

Премия RU.TV 

Премия RU.TV вручается за достижения в области популярной музыки.

Реальная премия MusicBox 

Премия телеканала MusicBox («Реальная премия MusicBox») вручается за достижения в области популярной музыки.

Премия «Чартова дюжина» 

«Наше радио» присуждает премию «Чартова дюжина» за достижения в области рок-музыки. Noize MC стал победителем в номинации «Выбор Интернета» на церемонии, прошедшей в 2012 году.

Премия «Человек дождя» 

Радиостанция «Серебряный дождь» присуждает премию «Человек дождя» за вклад в развитие российского общества. В 2010 году Noize MC получил награду «за публичный протест против произвола власти».

Russian Street Awards 

В 2010 году Муз-ТВ вручил собственные призы за достижения в хип-хоп-культуре.

In Da Awards 

Сайт Indarnb.ru вручает свои призы за достижения в области рэпа, R'n'B и клубной культуры.

Клубные награды

Отдельные концертные площадки вручают собственные призы артистам, выступавшим в их стенах.

Золотая горгулья 

Музыкальные награды московского клуба «16 тонн» вручаются с 1999 года.

Crystal Awards 

Организатором премии выступил один из концертных залов Киева «Crystal Hall».

Примечания 

Noize MC
Noize MC